А́хья () — река в Эстонии, является крупнейшим правым притоком реки Эмайыги. Длина реки 103,4 км, площадь бассейна 1074,3 км², высота истока 87 метров. Другое название: Ая (Aya); в верхнем течении: ручей Тиллеоя (), река Тилле (), в среднем течении: река Таэваскоя ().

Река берёт своей начало из озера Эраствере и впадает в более крупную реку — Эмайыги. Нижнее течение реки является судоходным, в среднем её течении находится водохранилище Саесааре и Саесаареская гидроэлектростанция.

Река Ахья считается одной из самых живописных рек Эстонии. В её течении находятся две охраняемые природные зоны — Тиллеору (1,9 км²) и древняя долина реки Ахьяйыэ (10,4 км²).

Также река является богатейшей в стране по количеству видов рыб обитающих в её водах. В ней встречаются такие виды как: речная форель, радужная форель, хариус, щука, краснопёрка, пескарь, бычок, плотва, елец, голавль, язь, лещ, налим, окунь, ёрш и другие.

Примечания

Ссылки 
 Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala

Реки Эстонии
Притоки Эмайыги